

Toponyme 

 Buissard est une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Hydronyme 

 Le Buissard est un ruisseau (Riou ou Rieu en langage local) de la vallée du Champsaur, dans les Hautes-Alpes. C'est un sous-affluent du Rhône par les Granges et le Drac.